Louis Nicolas est un missionnaire français au Canada à la fin du . Né le  à Aubenas, Vivarais (France). Il arrive en Nouvelle-France en 1664 et y demeure onze ans. Il est fasciné par la faune et les Amérindiens du nouveau monde.  Louis Nicolas est l'auteur confirmé des livres Histoire Naturelle des Indes Occidentales et Grammaire algonquine. On croit qu'il est l'auteur du livre illustré à la main connu sous le nom du Codex canadensis, qui documenta sur ses différents sujets. Les historiens pensent qu'il est mort en 1682.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 Codex canadensis sur le site de Bibliothèque et Archives Canada
 À propos de Louis Nicolas, Notes biographiques sur Louis Nicolas, auteur présumé du Codex canadensis sur le site de Bibliothèque et Archives Canada

Naissance en août 1634
Naissance à Aubenas
Personnalité de la Nouvelle-France
Décès en 1682